Загорный — фамилия и название населённых пунктов:

Фамилия 
 Загорный, Алексей Сергеевич (31 мая 1978, Ярославль) — российский метатель молота.

Россия 
 Загорный — посёлок в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Загорный — посёлок в Рузаевском районе Мордовии.